Frederik Hauch er navnet på flere personer:

 Frederik Hauch (1715-1789) (1715-1789) – stiftamtmand og konferensråd
 Frederik Hauch (generalpostdirektør) (1754-1839) – stiftamtmand, generalpostdirektør og gehejmekonferensråd